St. Leger steht für:

 St. Leger Stakes, Pferderennen in England
 Deutsches St. Leger, Pferderennen in Deutschland

St. Leger oder St Leger ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony St Leger (1731/1732–1786), britischer Offizier
 Barry St. Leger (1737–1789), britischer Offizier
 Jane St. Leger, britische Zoologin 

Siehe auch:
 Saint-Léger
 St. Ledger